Ульянченко — українське прізвище.

Відомі носії 
 Ульянченко Віра Іванівна (1958) — український державний та політичний діяч.
 Ульянченко Владислав Володимирович (1997) — український футболіст.

Українські прізвища
Прізвища на -енко